Miejscowości w USA:
 Oconto Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Oconto Falls – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Oconto Falls (ang. Oconto Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto